Wolzenburg steht für

 Fritz Wolzenburg (1911–1982), deutscher Eisenbahner und Judenhelfer
 Oskar Eduardowitsch Wolzenburg (1886–1971), russischer Bibliograph
 Wolzenburg (Kierspe), Ortsteil der deutschen Stadt Kierspe